Гміна Пяски може посилатися на такі сторінки:
 Гміна Пяски (Ґостинський повіт) — сільська гміна у Великопольському воєводстві.
 Гміна Пяски (Свідницький повіт) — місько-сільська гміна у Люблінському воєводстві.